Cien nudillos puede referirse a:
El nombre común de la planta Equisetum arvense.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.